Futbolnij klub Krasnodar () er en russisk fodboldklub, med base i Krasnodar.

Europæisk deltagelse 

Notes
 2Q: Anden kvalifikations runde
 3Q: Tredje kvalifikations runde
 PO: Play-off runde
 R32: Runden af 32 hold
 1/8: 1/8-dels finalen

Eksterne henvisninger 

 Officiel hjemmeside 
 Fan hjemmeside 

Krasnodar, FK
Etableret i 2008
Krasnodar